Porsche Carrera és una sèrie d'automòbils esportius de l'empresa Porsche. El nom commemora l'èxit de la companyia en la curs d'automobilisme mexicana Carrera Panamericana. S'inclouen els següents vehicles a la sèrie:

 Porsche 356
 Porsche 904
 Porsche 911
 Porsche 911 (1963 – 1989)
 Porsche 964 (1989 – 1993)
 Porsche 993 (1993 – 1998)
 Porsche 996 (1998 – 2004)
 Porsche 997 (2004 – actualitat)
 Porsche 991 (2012 – actualitat)
 Porsche 924
 Porsche Carrera GT